White Anglo-Saxon Protestant (WASP) – biali Anglosasi wyznania protestanckiego
 Wide Angle Search for Planets (WASP) – program badawczy poszukiwania planet pozasłonecznych
 Web Standards Project (WaSP) – organizacja poprawnej implementacji standardów i rekomendacji W3C
 W.A.S.P. – zespół muzyczny
 Women Airforce Service Pilots (WASP) – amerykański korpus kobiet- pilotów z czasów II wojny światowej
 Wasp –  brytyjski film krótkometrażowy z 2003 roku

Zobacz też 
 USS Wasp